The Life of Abraham Lincoln – film del 1908 prodotto dalla Essanay
 The Life of Abraham Lincoln – film del 1915 diretto da Langdon West